Die PKO Ekstraklasa 2022/23 (nach dem Sponsor, der PKO Bank Polski) ist die 89. Spielzeit der höchsten polnischen Fußball-Spielklasse der Herren seit ihrer Gründung im Jahre 1927. Die Eröffnung fand am 15. Juli 2022 statt. Letzter Spieltag ist der 27. Mai 2023.

Titelverteidiger ist Lech Posen.

Modus 
Die 18 Mannschaften spielen an 34 Spieltagen jeweils zweimal gegeneinander. Der Meister qualifiziert sich für die UEFA Champions League. Der Zweite und Dritte nimmt mit dem Pokalsieger an der UEFA Europa Conference League teil. Die letzten drei Teams steigen in die 1. Liga ab. Bei gleicher Punktzahl wird der direkte Vergleich erst am Saisonende angewendet.

Stadien und Spielorte

Statistiken

Tabelle 

Zum Saisonende 2022/23:

Zum Saisonende 2021/22:

Kreuztabelle

Torschützenliste

Einzelnachweise 

2022
Fußballsaison 2022/23